Meiswinkel  ist der Name folgender Orte:

  Meiswinkel (Siegen), Stadtteil von Siegen, Nordrhein-Westfalen
  Meiswinkel (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
  Meiswinkel (Oberberg), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen